Hyrdehøj har flere betydninger:

 Hyrdehøj (Roskilde): En bydel i Roskilde
 Hyrdehøj (Ramløse): En gravhøj ved Ramløse
 Hyrdehøj (Faaborg): En gade i Faaborg